Ломас де Арена има више значења:

 Ломас де Арена (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ломас де Арена (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ломас де Арена (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ломас де Арена (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ломас де Арена (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику